Better Now – singolo dei Collective Soul del 2004
 Better Now – singolo di Post Malone del 2018
 Better Now – singolo di Davina Michelle del 2019